Deze pagina geeft een overzicht van de wielerploeg Colavita-Bolla in 2003.

Renners

2003
Wielerploeg in 2003